Flockerzi ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Flockerzi (* 1951), deutscher Mathematiker
 Veit Flockerzi (* 1955), deutscher Pharmakologe